Słowo Glif może oznaczać:
 glif – rzeźba, gemma, znak pisma obrazkowego
 glif – ukośne ościeża w architekturze
 glif (albo glyf) – graficzną reprezentację grafemu w typografii
 glif – logo wykorzystujące pojedynczą literę lub cyfrę